Flores cordiales puede referirse a:
El nombre común de la planta Echium plantagineum.
El nombre común de la planta Borago officinalis.